Серия B 2005/2006 () — 74-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 26 августа 2005 года и закончился 28 мая 2006 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 2005/06 на legaserieb.it
 Серия B 2005/06 на rsssf.com

2005/2006
Футбол в Италии в 2005 году
Футбол в Италии в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006